Аргия:

 Аргия () — в древнегреческой мифологии дочь Автесиона.
 Аргия () — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Адраста и Амфитеи.
 Аргия () — род стрекоз.
  () — туристическая шхуна (США)